

Акбастауський сільський округ — адміністративна одиниця, Абайський район, Карагандинська область
 Акбастауський сільський округ — адміністративна одиниця, Байдібека район, Туркестанська область
 Акбастауський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Жамбильська область